I neosauropodi (Neosauropoda) sono un clado di dinosauri sauropodi, che consiste nel gruppo che ha portato poi ai diplodocoidi e ai macronaria. Il termine è stato coniato da José Bonaparte nel 1986.

Haplocanthosaurus era un tipico neosauropode basale, vissuto circa 150 milioni di anni fa, nel tardo Giurassico. Molti altri sauropodi, tra cui Diplodocus, Apatosaurus e Brachiosaurus, sono anch'essi neosauropodi per definizione.

Classificazione 
Da Upchurch et al. 2004:

 Neosauropoda
  |--Diplodocoidea
  |     |--Rebbachisauridae
  |     |--Dicraeosauridae
  |     `--Diplodocidae
  `--Macronaria
     `--Gravisauria
        Titanosauriformes
           Brachiosauridae

Collegamenti esterni 
 

Sauropodi